The Spirit of ’67 — шестой студийный альбом американской поп-рок-группы Paul Revere & the Raiders, выпущенный в ноябре 1966 года и спродюсированный . Наиболее известными песнями с этого диска являются , The Great Airplane Strike и Good Thing.

В 1996 году, альбом был переиздан лейблом  с тремя бонус-треками.

Список композиций

Сторона 1 
 «Good Thing» (M. Lindsay, T. Melcher) — 3:03
 «All About Her» (R. Gerhardt, M. Lindsay, T. Melcher) — 3:01
 «In My Community» (P. Volk) — 2:09
 «Louise» (L. Kincaid) — 2:08
 «Why? Why? Why?» (Is It So Hard) (P. Volk) — 2:57
 «Oh! To Be A Man» (M. Lindsay, P. Revere) — 3:02

Сторона 2 
 « (B. Mann, C. Weill)» — 2:57
 «Undecided Man»  (P. Revere, M. Lindsay) — 1:48
 «Our Candidate» (M. Smith) — 2:49
 «1001 Arabian Nights»  (M. Lindsay, T. Mercher) — 4:25
 «The Great Airplane Strike» (P. Revere, T. Melcher, M. Lindsay) — 3:07

Переиздание 1996 года 

 «Good Thing» (M. Lindsay, T. Melcher)  — 3:03
 «All About Her» (R. Gerhardt, M. Lindsay, T. Melcher)  — 3:01
 «In My Community» (P. Volk)  — 2:09
 «Louise» (L. Kincaid) — 2:08  
 «Why? Why? Why? (Is It So Hard)» (P. Volk) — 2:57
 «Oh! To Be A Man» (M. Lindsay, P. Revere) — 3:02
 «Hungry» (B. Mann, C. Weill) —  2:57
 «Undecided Man» (P. Revere, M. Lindsay)  — 1:48
 «Our Candidate» (M. Smith)  — 2:49
 «1001 Arabian Nights» (M. Lindsay, T. Mercher)  — 4:25
 «The Great Airplane Strike» (P. Revere, T. Melcher, M. Lindsay) — 3:07

Бонус-треки 
 «(You’re A) Bad Girl»
 «Hungry» (альтернативная версия)
 «The Great Airplane Strike» (сингловая версия)

Участники записи 
 Paul Revere & the Raiders
 Пол Ревир — клавишные
  — ведущий вокал, саксофон
 Фил «Фэнг» Волк — бас-гитара, ведущий вокал (треки «In My Community» и «Why? Why? Why?»)
 Майк «Смитти» Смит — ударные, ведущий вокал в треке «Our Candidate»
 Дрейк «Кид» Левин — гитара, бэк-вокал
 Джим «Харпо» Уолли — гитара
Технический персонал
 — продюсер, аранжировки, дирижёр
 — аранжировки, дирижёр

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Parlophone
Альбомы гаражного рока
Альбомы прото-панка
Альбомы на английском языке
Альбомы Paul Revere & the Raiders